SNX14 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 6-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 946 амінокислот, а молекулярна маса — 110 182.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як транспорт, транспорт білків, альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у мембрані, клітинних відростках, лізосомі, ендосомах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 6

Некатегоризовані білки